La route départementale 612, ou RD 612, est située :
 dans les départements de l'Hérault et du Tarn, elle relie Montpellier à Albi, reprenant l'ancienne RN 112, déclassée en 2006.
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Estagel à Elne, reprenant l'ancienne RN 612, déclassée en 1972.
 dans le département du Tarn, la RD 612 relie sur  Albi à Castres.

Accidents entre Albi et Castres 

Cette section compte environ  véhicules jour, dont  camions.

De 2012 et 2017, la RD 612 a compté entre Albi et Castres 25 accidents, 9 tués, 44 blessés dont 25 graves. Du fait des accidents nombreux liés à la vitesse, cette section de route compte quatre radars fixes.

Le président du conseil départemental du Tarn envisage de diminuer la vitesse à 90 km/h sur le tronçon de la départementale 612 situé entre Albi et Castres.

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier de l'Hérault
 Réseau routier des Pyrénées-Orientales
 Réseau routier du Tarn

612